Magyarád település Romániában, Arad megyében
 Magyarádtanya település Romániában, Fehér megyében
 Hévmagyarád (szlovákul Malinovec, 1948-ig Maďarovce), Szántó része, Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
 Vágmagyarád (szlovákul Modranka), Nagyszombat része

Lásd még 
 Balatonmagyaród